Торас (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельон в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альто-Палансия. Занимает площадь 16,8 км². Население — 253 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 24 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
 Guía Turística de Castellón

Муниципалитеты Кастельона